Il doppio del torneo di tennis Santiago Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Víctor Pecci che hanno battuto in finale Álvaro Fillol e Jaime Fillol 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Víctor Pecci (campioni)
 Álvaro Fillol /  Jaime Fillol (finale)

 José Luis Clerc /  Belus Prajoux (semifinali)
 Lito Álvarez /  Ricardo Cano (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Santiago Open 1978